Raging Steel () — второй студийный альбом немецкой треш-метал-группы Deathrow. Выпущен в 1987 году на немецком лейбле Noise Records.

Список композиций

Участники записи 
 Милос — вокал, бас-гитара;
 Свен Флюгге — электрогитара;
 Томас Прайбе — электрогитара;
 Маркус Хан — ударные.
 Продюсер — Харрис Джонс;
 Обложка — Филипп Лаввер;
 Фотограф — Фред Баумгарт.

Переиздания 
В 2008 году, голландский лейбл Displeased Records выпустил переиздание Raging Steel на CD с 5 бонус-треками, являющимся демозаписями некоторых песен с предыдущего альбома Riders of Doom.

Примечания

Ссылки 
 Raging Steel на Encyclopaedia Metallum
 Raging Steel на сайте metalkingdom.net

Альбомы трэш-метала
Альбомы Deathrow
Альбомы на английском языке
Альбомы Noise Records